Studsgaard er et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Ludvig Studsgaard
 Christian Beverlin Studsgaard
 Kristian Studsgaard

Se også 

 Studsgård